Мочалище — топоним:

Россия

Населённые пункты
 Мочалище — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Мочалище — посёлок городского типа в Звениговском районе Марий Эл.
 Мочалище — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Гидронимы 
 Мочалище — озеро в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Мочалище — озеро в Тосненском районе Ленинградской области.
 Мочалище — озеро в Карсунском районе Ульяновской области.
 Мочалище — река в Республике Мордовия

Украина 
 Мочалище — село в Бобровицком районе Черниговской области.